Leonid Francevič Voevodskij – storico e filologo russo
 Stepan Arkad'evič Voevodskij – ammiraglio e politico russo
 Stepan Vasil'evič Voevodskij – ammiraglio russo
 Vladimir Vladislavovič Voevodskij (1966-2017) – matematico russo

Pagine correlate 
 Voevoda

ru:Воеводский, Леопольд Францевич
ru:Воеводский, Степан Аркадьевич
ru:Воеводский, Степан Васильевич